

Architecture 
 Église Santa Giuliana Falconieri, église italienne de Rome ;
 Villa Falconieri, villa italienne de Frascati, dans la province de Rome.

Patronyme 

 Alessandro Falconieri (1657-1734), cardinal italien ;
 Alexis Falconieri (1200-1310), religieux catholique italien ;
 Andrea Falconieri (1585 ou 1586-1656), compositeur italien ; 
 Chiarissimo Falconieri Mellini (1794-1859), cardinal italien ;
 Julienne Falconieri (1270-1341), religieuse italienne ;
 Lelio Falconieri (1585-1648), cardinal italien.